dkk – codice ISO 639-3 della lingua dakka
 DKK – codice valutario ISO 4217 della Corona danese, valuta di Danimarca, Isole Fær Øer, Groenlandia